Salou är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Tarragona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är .

Se även 
 Salou

Källor 

Indelningar i Katalonien